Факторы некроза опухоли, или семейство ФНО () — семейство цитокинов, вызывающее апоптоз клеток. Первыми открытыми членами семейства были собственно фактор некроза опухоли, являющийся прототипом белков семейства, (ранее ФНО-α) и лимфотоксин-альфа (ранее ФНО-β). В настоящее время семейство насчитывает 18 белков.

Семейство ФНО 
Семейство факторов некроза опухоли включает 18 белков-цитокинов, которые, как правило, представляют собой гомотримеры, реже — гетеротримеры (в случае лимфотоксинов альфа и бета):
 TNFSF1 (лимфотоксин-альфа), цитокин, лимфокин.
 TNFSF2 (фактор некроза опухоли), типичный представитель семейства, самый сильный из известных цитокинов и наиболее изученный белок семейства.
 TNFSF3 (лимфотоксин-бета).
 TNFSF4 (OX40L), цитокин, лиганд CD134 (OX40). 
 TNFSF5 (CD154), лиганд рецептора CD40 (CD40L). 
 TNFSF6 (FasL или CD95L).
 TNFSF7 (CD70).
 TNFSF8 (CD153).
 TNFSF9 (4-1BB лиганд).
 TNFSF10 (TRAIL).
 TNFSF11 (RANKL).
 TNFSF12 (TWEAK)
 TNFSF13 (APRIL).
 TNFSF13B (активирующий фактор B-лимфоцитов; CD 257; BAFF).
 TNFSF14
 TNFSF15 (ингибитор роста сосудистого эндотелия; VEGI, Vascular endothelial growth inhibitor)
 TNFSF18
 EDA

См. также 
 Рецепторы фактора некроза опухоли

Примечания 

Цитокины